Сэр Ма́лколм Стэ́нли Брэ́дбери (Malcolm Stanley Bradbury; , Шеффилд, Англия — , Норич, Англия) — британский писатель, преподаватель, критик, литературный учитель Кадзуо Исигуро.

Биография 
Малколм Брэдбери родился  в Шеффилде в семье железнодорожника. В 1935 году его семья переехала в Лондон, но вскоре вновь вернулась в Шеффилд.

В 1953 году Брэдбери окончил университет Лестера, продолжил обучение в колледже королевы Мэри Лондонского университета. После недолгого пребывания в США, вернулся в Англию в 1958 году для операции на сердце, так как в противном случае он не дожил бы и до средних лет. Находясь в госпитале, он написал сатирический роман «Eating People is Wrong», принёсший автору первую известность. С этого же года начал преподавательскую деятельность в университетах. В 1962 году начал карьеру критика. В 1964 году защитил докторскую диссертацию в Манчестерском университете. В 2000 году за заслуги на литературном поприще был посвящён в рыцари и получил титул сэра.

Брэдбери широко известен благодаря своим романам, однако он также был успешным преподавателем, редактором, критиком, телевизионным драматургом. Его творчество часто сравнивают с творчеством его друга, писателя Дэвида Лоджа.

Библиография 
 1959 — «Кушать людей нехорошо» («Eating People Is Wrong»)
 1965 — «Шаг на Запад» («Stepping Westward»)
 1975 — «Историческая личность» («The History Man»)
 1983 — «Обменные курсы» («Rates of Exchange»)
 1986 — «Почему именно Слака?» («Why Come to Slaka?»)
 1987 — «Сокращения» («Cuts»)
 1992 — «Профессор Криминале» («Doctor Criminale»)
 1994 — «Новый английский роман» («The Modern British Novel»)
 1996 — «Атлас литературы» («Atlas Of Literature»)
 1996 — «Опасны паломничества» («Dangerous Pilgrimages»)
 2000 — «В Эрмитаж» («To the Hermitage»)

Библиография на русском языке 
 Брэдбери М. Историческая личность: роман / Малькольм Брэдбери; [пер. с англ. И. Гуровой]. — М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2010. — 368 с. — ISBN 978-5-699-39754-9
 Брэдбери М. Профессор Криминале: роман / Малькольм Брэдбери; [пер. с англ. Б. Кузьминского, Г. Чхартишвили, Н. Ставровской]. — М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2010. — 432 с. — ISBN 978-5-699-41362-1

Примечания 

Английские писатели XX века
Командоры ордена Британской империи
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Лондонского университеты королевы Марии